Буянсі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на північний схід від Парижа, 100 км на південний схід від Ам'єна, 70 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 150 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 392,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Буянсі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Буянсі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза